Museo del cioccolato (Norma)
 Museo del cioccolato (Barcellona)
 Museo del cioccolato Imhoff